Бретей () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен, округ Ренн, кантон Монфор-сюр-Мё. Расположена в 18 км к западу от Ренна, в 3 км от национальной автомагистрали N12. Через территорию коммуны проходит железнодорожная линия Париж-Брест, в 1 км к югу от ее центра находится железнодорожная станция Бретей.

Население (2018) — 3 620 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мало XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 14,2 %
 промышленность — 19,9 %
 строительство — 10,7%
 торговля, транспорт и сфера услуг — 39,3 %
 государственные и муниципальные службы — 15,9 %

Уровень безработицы (2018) — 8,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Иль и Вилен — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 200 (Франция в целом — 21 730, департамент Иль и Вилен — 22 230).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Бретея с 2020 года занимает Изабель Озу (Isabelle Ozoux). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею независимый список победил во 2-м туре, получив 53,38 % голосов.

Города-побратимы 
  Квильч, Польша

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года